Amerikai Egyesült Államok
 Acme (Észak-Karolina)
 Acme (Indiana)
 Acme (Kansas)
 Acme (Louisiana)
 Acme (Nyugat-Virginia)
 Acme (Oklahoma)
 Acme (Pennsylvania)
 Acme (Washington)
Egyéb
 Acme, John Spencer Blues Explosion-album
 Acme, számítógépes vírus
 Acme, szövegszerkesztő
 Acme Corporation, a Bolondos dallamok fiktív vállalata